Мост на дружбата може да се отнася за:
 Дунав мост
 Мост на дружбата (София)
 Мост на дружбата (Бразилия - Парагвай)
 Мост на дружбата (Тайланд - Лаос)
 Мост на дружбата (Катар - Бахрейн)
 Мост на дружбата (Макао - Тайпа)